Барон Эрнст Филипп Фердинанд фон Гротхаус цу Леденбург (; ) — немецкий военачальник, генерал кавалерии Курфюршества Брауншвейг-Люнебург, генерал-лейтенант Королевства Великобритания.

Биография 
Последний агнат Вестфальской линии баронов Гротхаус.

Служил пажем при дворе принца-епископа Оснабрюка Эрнста Августа, герцога Йоркского и Олбани. В 1721 году вступил в качестве прапорщика в пехотный полк принца-епископа под командованием полковника фон Лангена. В 1723 году — корнет в ганноверского кавалерийского полка «де Сен-Лоран». В 1740 году был произведён в капитан-лейтенанты, а затем в капитаны. С 1757 по 1761 год Гротхаус был владельцем Кур-Брауншвейг-Люнебургского рейтерского полка, в котором дослужился к концу своей военной карьеры до генеральского чина.

С 1733 года был женат на Анне Фридерике фон Ольдерсхаузен. У пары было пятеро детей, в том числе дочь, Элеонора фон Гротхаус. Его внук — граф Эрнст Фридрих Герберт цу Мюнстер-Леденбург фон Гротхаус.

Литература 

 Max von Spießen: Die Familie v. Grothus, Grothaus, de magno domo, in Westfalen. In: Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 1893, Mitau 1894, S. 37 (PDF; 25,7 MB)
 Rudolf vom Bruch: Die Rittersitze des Fürstentums Osnabrück. F. Schöningh, Osnabrück 1930. Nachdrucke: Wenner, Osnabrück 1965, S. 265 und 438 (online UB Bielefeld); Wenner, Osnabrück 1982; Wenner, Osnabrück 2004, ISBN 3-87898-384-0.

Генерал-лейтенанты (Великобритания)
Генералы от кавалерии
Генералы Германии
Бароны Германии